Известные персоналии с фамилией Цюрупа:
 Цюрупа, Александр Дмитриевич (1870—1928) — советский государственный и партийный деятель.
 Цюрупа, Виктор Александрович — советский государственный деятель, председатель подкомитета Комитета Верховного Совета СССР по охране здоровья народа.
 Цюрупа, Иван Иосифович (1905—1972) — мостостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Цюрупа, Павел Андреевич (род. 1927) — советский государственный деятель, кандидат экономических наук.
 Цюрупа, Эсфирь Яковлевна (1911—1987) — русская детская писательница, драматург.

См. также 
 Цюрупинск
 Городское поселение им. Цюрупы
 Цюрупа — посёлок, Волчанский район, Харьковская область, Украина.